La Gamma Ethniki 1988-1989 è la 14ª edizione del campionato greco di calcio di terzo livello.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Beta Ethniki 1989-1990

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1988
Calcio nel 1989